Příjmení Pešta nosí více významných osobností:

 Berenika Peštová (* 1971) – česká politička hnutí ANO 2011, poslankyně a náměstkyně ministra životního prostředí ČR
 Bohumil Pešta (1912–1973) – důstojník československé armády
 Daniel Pešta (* 1959) – český multimediální vizuální umělec
 Daniela Peštová (* 1970) – česká supermodelka
 František Pešta (1905–1982) – český amatérský astronom
 Jan Pešta (* 1973) – český architekt, historik, pedagog a publicista
 Viktor Pešta (* 1990) – český MMA bojovník